Бероун (, произносится Бэроун) — город на западе центральной части Чехии. Является муниципалитетом с расширенными полномочиями и административным центром района Бероун.

География 
Город расположен в 30 км к юго-западу от Праги, у слияния рек Бероунка и Литавка. Площадь 31,3 км².

История 
Изначально город назывался На Броде (). Получил название Берн (или Бероун, Верона) в XIII веке, когда Карл IV даровал ему статус города. Бероун сразу же стал развиваться быстрыми темпами.
В 1421 году город был взят штурмом Яном Жижкой, после чего его пришлось строить практически заново. Также город пострадал во время Тридцатилетней войны.

Достопримечательности 
Недалеко от центральной части города на склоне холма расположен медведариум (), в котором живут три медведя: Куба, Войта и Матей.

На вершине холма расположена смотровая башня.

Есть музей Чешского карста.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Среднечешского края
Районные центры Чехии